Teknāf är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Chittagong, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Dhaka. Teknāf ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Teknāf är platt. Havet är nära Teknāf åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Teknāf. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Runt Teknāf är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Chittagong (provins)